Miejscowości w USA:
 Glacier – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
Gminy w USA:
 Glacier (ang. Glacier Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Glacier (ang. Glacier County) – w stanie Montana
W informatyce:
Glacier (silnik graficzny) – jeden z najnowszych silników graficznych.